

Боровляни — село в складі Вітебського району Вітебської області.
 Боровляни — село в складі Ушацького району Вітебської області.
 Боровляни — село в складі Борисовського району Мінської області.
 Боровляни — село в складі Борисовського району Мінської області.

Боровляни — населений пункт в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі громади Новіград-Подравський.